Qzzaargh vs Перкалаба  — альбом реміксів на деякі пісні першого альбому гурта Перкалаба. Qzzaargh — це один з псевдонімів Сергія Кузьминського.

Композиції 

 Бугай [05:34]
 Горрри! [04:27]
 Гулєй [04:55]
 Купатись голяка [03:11]
 Любові поклик Ау-Уа [04:00]
 Льотчик [06:27]
 Свято грибів і форелів [03:05]
 Теща [04:37]

Посилання 

 Альбом на сайті колектива 
 Рецензія на порталі umka.com.ua 

Музичні альбоми 2006
Альбоми гурту Перкалаба